

Culture et société 
 Les châteaux de Bruniquel sont deux châteaux construits sur un pic rocheux situé sur le territoire de la commune de Bruniquel (Tarn-et-Garonne) ;
 Le festival des châteaux de Bruniquel réunit chaque année un grand nombre de professionnels spécialistes de l'opéra bouffe.

Patronyme 

 Atton de Bruniquel (?-1129), archevêque d’Arles (-) ;
 Peyrole de Bruniquel, huguenot des guerres de Religion en France.

Toponyme 

 Bruniquel, une commune située dans le département de Tarn-et-Garonne (région Midi-Pyrénées) ;
 la vicomté de Bruniquel ;
 la grotte de Bruniquel, qui comporte des constructions circulaires à base de stalagmites brisées, datant d'il y a  et attribuées à l'homme de Néandertal ;
 les abris de Bruniquel , des abris sous roche situés au pied des châteaux de Bruniquel et occupés au Magdalénien ;
 le canal Bruniquel, un canal d'irrigation en maçonnerie situé sur le territoire de la commune de Saint-Paul (île de La Réunion).